Chapple ist der Familienname folgender Personen:

 Belinda Chapple (* 1975), australische Sängerin
 Frank Chapple, Baron Chapple of Hoxton (1921–2004), britischer Politiker
 John Chapple (1931–2022), britischer Offizier und Historiker
 Nicole Chapple (* 1981), australische Langstreckenläuferin
 Phil Chapple (* 1966), englischer Fußballspieler
 Robin Chapple (* 1947), australischer Politiker
 Stanley Chapple (1900–1987), Dirigent und Musikpädagoge